Anatolij Kujawitski, ro. Анатолий Исаевич Кудрявицкий, an. Anatoly Kudryavitsky (ur. 1954) – rosyjski i irlandzki poeta, prozaik, tłumacz.

Ojciec poety, Jerzy Kujawinski, był Polakiem z Lublina, matka pochodziła z Irlandii.

Kujawitski ukończył moskiewski Instytut Medyczny w 1978 r. Wiersze zaczął pisać w 1979 roku, ale nie mógł publikować swojej twórczości, gdyż obowiązywała komunistyczna cenzura. Poczynając od 1989 r. opublikował trzy powieści, kilka opowiadań, siedem zbiorów wierszy w języku rosyjskim i dwa w języku angielskim.

Mieszka w Dublinie. Jest głównym redaktorem dwóch magazynów: czasopisma "Okno" i "Shamrock Haiku Journal". Laureat nagrody Dawida Burliuka w 2010 r. Przełożył wiersze Mirona Białoszewskiego na język angielski.

Bibliografia

Powieści 
 Opowieści o Myllse, inspektore policji (Moskwa, Zakharov Books, 2008) 
 Parada lusterka i refleksji (Moskwa, Deti Ra magazyn No 3, 2009)
 Podróż ze ślimaka do środka muszli (Moskwa, Deti Ra magazyn No 7, 2010)
 Rosyjski koszmar (Moskwa, Okno magazyn No 7, 2011)
 Podróż w nieodkryte obszarze (Wydawnictwo Elephant, New Jersey, USA, 2011) 
 Latający Holender (Moskwa, Wydawnictwo Text, 2013) 
 Gra cieni w bezsłonecznym dni (Moskwa, Wydawnictwo Text, 2014)

Poezja

Rosyjski 
 Statek jesienią (UDN University Press, Moskwa, 1991)
 Szczelnie zamknięte wiadomości (Valentine Books, Moskwa, 1992)
 Dźwięki i gwiazdki (Lenore Books, Moskwa, 1993);
 W białej płomień oczekiwania(Sov-VIP Press, Moskwa - Oslo, 1994)
 Pole wieczne opowieści(Third Wave, Moskwa, 1996)
 Graffiti (Third Wave, Moskwa, 1998)
 Księga gości "(Third Wave, Moskwa, 2001)

Angielski 
 Shadow of Time  (Goldsmith Press, Newbridge, Irlandia, 2005) 
 A Night in the Nabokov Hotel. 20 Contemporary Poets from Russia. Dedalus Press, Irlandia, 2006
 Morning at Mount Ring (Doghouse Books, Irlandia, 2007) 
 Capering Moons (Doghouse Books, Irlandia, 2011) 
 Horizon (Red Moon Press, USA, 2016) 
 Stowaway (SurVision Books, Irlandia, 2019)

Linki zewnętrzne 
 Anatoly Kudryavitsky
 Анатолий Кудрявицкий

Imażyniści
Rosyjscy pisarze
Irlandzcy poeci
Irlandzcy tłumacze
Urodzeni w 1954